Davisov pokal 1960 je bil devetinštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1960 v športu
1960